Казанкап (также Казангап):
 Казанкап — упразднённое село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Казанкап (поселение эпохи палеолита)
 Казанкап (горы)
 Казанкап (река)

См. также 
 Казангап